Il y a eu dans notre histoire deux Jean le Grammairien :
 Jean le Grammairien, philosophe du ,
 Jean VII le Grammairien, patriarche de Constantinople de 837 à 843.